Chaney kan som auktorsförkortning betyda:

 Ralph W. Chaney
 Lucian West Chaney

Robotskapade auktorsförkortningar